Stefan Habas (ur. 21 kwietnia 1971 w Zakopanem) – polski narciarz, specjalista kombinacji norweskiej, olimpijczyk.

Wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville w 1992, gdzie zajął 25. miejsce. Startował także w Mistrzostwach Świata w Trondheim w 1997, gdzie był 54.

Trzy razy był mistrzem Polski: w kombinacji w 1995 i 1996 oraz w kombinacji sprincie w 1998. Sześciokrotnie zdobywał wicemistrzostwo Polski (kombinacja w 1990, 1992, 1993, 1994, 1997 i sprint w 1999).

Brał również udział w zawodach skoków narciarskich. Został zgłoszony do konkursu Pucharu Świata 1995/1996 w Zakopanem, jednak nie zakwalifikował się. Ponadto brał udział w sześciu zawodach Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, dwukrotnie (w 1994 i 1997) plasując się na 43. miejscu, co było jego najlepszym wynikiem. W igelitowym Grand Prix Frenštátu zajął 48. miejsce.

Przez większość kariery startował w klubie WKS Legia Zakopane.

Miejsca w zawodach skoków

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polscy kombinatorzy norwescy
Polscy olimpijczycy (Albertville 1992)
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1971